Бийтарой () — один из многочисленных чеченских тейпов, который входит в тукхум Нохчмахкахой с родовым центром в селе Гиляны Ножай-Юртовского района, Чеченской Республики.

История 
Тайп упоминается в работе Нану Семенова под названием «Сказки и легенды чеченцев» 1882 года как кезелой (или битерой).

Представители тейпа стали одними из основателей нынешнего Курчалоя. Согласно чеченскому историку С.-М. Хасиеву, село «Курчалой» образовано после или в ходе так называемого укрупнения населенных пунктов Чечни по решению царского правительства после покорения Чечни.

Расселение 
Представители тайпа проживают прежде всего в селах Курчалой (Бийтройн юкъ), Майртуп, Гелдаган, Джугурты, Чечен-Аул (Чечена), Гиляны (Гильн), Коби, Надтеречное (Лаха Невре), Братское (НогӀамирзин-Юрт), Старая Сунжа (Соьлжа). Отдельные семьи обитают в других населенных пунктах Чеченской Республики, в Дагестане, в крупных городах России.

Примечания

Литература 
  
 

Чеченские тайпы